Борис Серге́ев:
 Сергеев, Борис Андреевич (Лавренёв, 1891—1959) — русский советский писатель, поэт и драматург, журналист, военный корреспондент.
 Сергеев, Борис Иванович (род. 1941) — советский и украинский учёный-гидротехник.
 Сергеев, Борис Николаевич (1950—2018) — российский генерал-майор, командующий  в Приднестровском регионе Республики Молдова.
 Сергеев, Борис Фёдорович (1934—2015) — доктор биологических наук. Примечания